Johann Baptist Homann (* 20. März 1664 in Oberkammlach, heute Teil von Kammlach im Landkreis Unterallgäu; † 1. Juli 1724 in Nürnberg) war ein deutscher Kartograph, Verleger, Kupferstecher und fertigte Globen.

Leben 
Das Geburtsdatum von Johann Baptist (Baptista) Homann war lange Zeit nicht sicher zu ermitteln. Eine amtliche Bestätigung, die sein Vater eingeholt hatte, fand sich im Staatsarchiv Nürnberg. Durch sie ist das Geburtsdatum 20. März 1664 eindeutig belegt. Homann wurde zunächst in einer Jesuitenschule erzogen und doch wollte er Dominikaner werden. Letztlich aber trat er zum Protestantismus über und wurde 1687 Notar in Nürnberg. Bald jedoch wandte er sich dem Kupfer- und Landkartenstich zu. Von 1693 bis 1695 war er in Wien, dann wieder in Nürnberg und um 1698 stach er Landkarten in Leipzig.

Im Jahr 1702 gründete er einen Handel und einen Verlag für Kartographie in Nürnberg, der zahlreiche Globen und Karten publizierte. Die Karten Homanns wurden in verschiedenen Atlanten kombiniert, aber auch einzeln verkauft.

Homann lieferte etwa 200 Karten, darunter den Großen Atlas über die ganze Welt in 126 Blättern (1716) und den Atlas methodicus (1719) in 18 Blättern. Bekannt wurde seine Phantasiekarte accurata tabulae utopiae vom Schlaraffenland nach der fiktiven Reisebeschreibung Johann Andreas Schnebelin († 1706). Daneben fertigte er auch Armillarsphären und andere mechanische Kunstwerke. Die Karten Weihnachtsflut in Niederdeutschland (1717), Herzogtümer Bremen und Verden und Umgebungsplan von Bremen mit einer Stadtansicht (um 1720) stammen von ihm.

Homann unterbot die Preise der holländischen und französischen Verleger und wurde im Deutschland des 18. Jahrhunderts der bedeutendste Herausgeber von Landkarten und Atlanten. Seine Karten waren mit reichem künstlerischem Beiwerk sowie historischen und ethnographischen Abbildungen ausgestattet.

Im Jahr 1715 wurde Homann zum Mitglied der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin gewählt und auch zum kaiserlichen Geographen am Hof Karls VI. ernannt.

Er arbeitete sehr eng mit dem schon damals bekannten Nürnberger Kupferstecher Christoph Weigel (1654–1725) zusammen. Sein Kleiner Atlas scholasticus von 18 Charten von 1710 war accomodirt durch den Leipziger Schulbuchautor Johann Hübner (1668–1731) und der 1719 herausgebrachte Atlas methodicus war nach Hübnerischer Lehrart eingerichtet.

Johann Baptist Homann starb am 1. Juli 1724. Sein Unternehmen ging auf seinen Sohn Johann Christoph Homann (1703–1730) über. Dieser starb jedoch sechs Jahre später. Er hatte seine beiden Geschäftsführer, Johann Georg Ebersberger (oder Ebersperger) und Johann Michael Franz zu Erben der Handlung eingesetzt. Nach seinem Tod wurde das Unternehmen unter dem Namen „Homanns Erben“ (auch „Homannsche Erben“ oder „Homännische Erben“, franz. Heritiers de Homann, lat. Homannianos Heredes) fortgeführt. In der Mitte des 18. Jahrhunderts waren weiterhin renommierte Gelehrte wie z. B. Johann Michael Franz, Tobias Mayer, Johann Gabriel Doppelmayr, Georg Moritz Lowitz, Johann Hübner und Johann Gottfried Gregorii für das Unternehmen tätig. Die lange und wechselvolle Erfolgsgeschichte des Branchenprimus endete erst 1848 mit dem Tod des letzten Besitzers Christoph Franz Fembo.

Eine Büste des Johann Baptist Homann fand Aufstellung in der Ruhmeshalle in München. Die Büste wurde 1944 zerstört und bislang nicht restauriert oder nachgebildet. Heute erinnert eine Gedenktafel daran.

Werk

Literatur 
 
 Michael Diefenbacher, Markus Heinz, Ruth Bach-Damaskinos (Hrsg.): Auserlesene und allerneueste Landkarten. Der Verlag Homann in Nürnberg 1702–1848. Eine Ausstellung des Stadtarchivs Nürnberg und der Museen der Stadt Nürnberg mit Unterstützung der Staatsbibliothek zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz im Stadtmuseum Fembohaus vom 19. September bis 24. November 2002 (= Ausstellungskatalog des Stadtarchivs Nürnberg. Nr. 14). Tümmels, Nürnberg 2002, ISBN 3-925002-84-7.
 Michael Hochedlinger: Die Ernennung von Johann Baptist Homann zum kaiserlichen Geographen im Jahre 1715. In: Cartographica Helvetica. Heft 24, 2001, S. 37–40 (doi:10.5169/seals-12591).
 
 Christian Sandler: Johann Baptista Homann. Ein Beitrag zur Geschichte der Kartographie, in: Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde. 1886, S. 328–384 (Digitalisat); neu zusammengestellt als Reprint unter dem Titel Johann Baptist Homann (1664–1724) und seine Landkarten. 3. Reprintauflage, Rockstuhl, Bad Langensalza 2009, ISBN 978-3-936030-01-3.
 Christian Sandler: Die Homannschen Erben, in: Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie. 1890, S. 333–355 (Digitalisat) und S. 418–448 (Digitalisat); neu zusammengestellt als Reprint unter dem Titel Die Homannschen Erben (1724–1852) und ihre Landkarten. Das Leben und Wirken von Johann Georg Ebersperger (1695–1760) und Johann Michael Franz (1700–1761). 2. Reprintauflage Rockstuhl, Bad Langensalza, 2006, ISBN 978-3-936030-04-4 (Die Schriften von Christian Sandler (1886, 1890, 1905) sind vor allem bezüglich Homanns Biografie nicht mehr auf dem neuesten Stand).

Weblinks 

 Personendaten in der Deutschen Nationalbibliothek
 
 
 Karten von Homann in der Kartensammlung Friedrichs V. von Dänemark sind online abrufbar über den Webserver der königlich-dänischen Bibliothek (Det Kongelige Bibliotek). Zur Vollanzeige ist ein DjVu-Plugin für den Browser erforderlich.
 50 Karten von Homann in der Kartensammlung des Archivs des Bistums Augsburg (Kartenwerk)
 10 mährische Karten von Homann in der Kartensammlung Moll
 Digitalisierte Karten von Homann im Bestand der Uni Bremen http://gauss.suub.uni-bremen.de/suub/hist/index.jsp
 Digitalisierte Karte Hydrographia Germaniae; Gravur nach Philipp Heinrich Zollmann
 Potentissimae Helvetiorum reipublicae cantones tredecim cum foederatis et subjectis provinciis. Homann, Noribergae 1712. ()
 Digitalisierte Karte Totius regni Galliae sive Franciae tabula, 1730
 Digitalisierte Karte Potentissimae Helvetiorum Reipublicae Cantones Tredecim, 1732
 André Chahil: HAMBURG ANNO 1720 – Kartograph Johann Baptist Homanns Interpretation einer wachsenden Hansestadt
 Digitalisierter Atlas Atlas novus terrarum orbis imperia regna et status exactis tabulis geographice demonstrans ca. 1729, Universitätsbibliothek Heidelberg
 Digitalisierte Karten von Johann Baptist Hohmann in den Digitalen Sammlungen der Badischen Landesbibliothek

Einzelnachweise 

Kartograf (17. Jahrhundert)
Kartograf (18. Jahrhundert)
Geograph (17. Jahrhundert)
Geograph (18. Jahrhundert)
Kupferstecher (Deutschland)
Verleger (Nürnberg)
Globenhersteller
Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften
Deutscher
Geboren 1664
Gestorben 1724
Mann